Гринів (острів) — острів у у лівого берегу Дніпра у гирлі Самари у межах Дніпропетровську
 Гринів (село) — село в Львівському районі Львівської області.
 Гринів Яр — село в Краснокутському районі Харківської області.

Гри́нів — поширене українське прізвище.
 Гринів Володимир Іванович — крайовий провідник ОУН у Кракові, член Революційного Проводу ОУН.
 Гринів Володимир Васильович (1964) — український філософ, письменник та художник
 Гринів Євген Андрійович ( 22 січня 1936) — український державний та політичний діяч, народний депутат України 1-го скликання, науковець, кандидат філософських наук, головний редактор Всеукраїнської газети «Меморіал».
 Гринів Іван Михайлович (1930—1994) — український архітектор.
 Гринів Ігор Олексійович — український політик, народний депутат.
 Гринів Михайло Васильович — український громадсько-політичний діяч, адвокат, доктор права, репресований совітами
 Гринів Олег Іванович — український поет, доктор філософських наук, професор.

Прізвища на -ів
Українські прізвища